Callidiellum är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Linsley 1940. Callidiellum ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Callidiellum